Okręty US Navy o nazwie USS  "Doran":
 Pierwszy USS "Doran" (DD-185) był niszczycielem typu Wickes. Wcześniej nosił nazwę USS "Bagley". Przekazany Royal Navy, gdzie służył jako HMS "St. Marys".
 Drugi USS "Doran" (DD-634) był niszczycielem typu Fletcher. W służbie w czasie II wojny światowej.

Doran